Mianowo peut désigner en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Mianowo, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka 
 Mianowo, village du powiat de Żuromin